Кибер () — немецкая фамилия:

 Кибер, Август Эрих (1794—1855) — морской врач.
 Кибер, Эдуард Эмильевич (1845—1918) — главный доктор Севастопольского морского госпиталя, тайный советник.